Jan Grauls peut désigner :
 Jan Grauls (1887-1960), un bourgmestre collaborationniste de Bruxelles durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jan Grauls (1948-), un ambassadeur de la Belgique auprès des Nations unies.

Voir aussi